Пала́та № 6:
 «Палата № 6» — повесть Антона Павловича Чехова.

 «Палата № 6» — советская рок-группа.